Ranzinger je priimek več znanih oseb:
 Jože Ranzinger, slovenski vojaški veteran (roj. 1938),
 Pavla Ranzinger, slovenska astronomka (roj. 1933).

Glej tudi 

 priimek Razinger